Vacciniina clara är en fjärilsart som beskrevs av Heydemann 1953. Vacciniina clara ingår i släktet Vacciniina och familjen juvelvingar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Juvelvingar
clara